Samalanga kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gunung Singgah Mata (berg i Indonesien, lat 5,09, long 96,33), Aceh, 
 Kecamatan Samalanga, distrikt, Aceh, 

Robotskapade Indonesienförgreningar